Brempt bezeichnet

 Brempt, einen Stadtteil von Niederkrüchten, Nordrhein-Westfalen
 Brempt (Adelsgeschlecht), ein Edelherrengeschlecht aus Niederkrüchten-Brempt, Nordrhein-Westfalen
 Haus Brempt (Kevelaer), einen Herrensitz an der Niers in Kevelaer, Nordrhein-Westfalen
 Haus Brempt (Niederkrüchten), eine abgegangene Burg in Niederkrüchten-Brempt, Nordrhein-Westfalen
 Haus Brempt (Tönisvorst), einen spätgotischen Adelssitz und Keimzelle von Tönisvorst-Vorst, Nordrhein-Westfalen
 Kathleen Van Brempt (* 1969), belgische Politikerin